Святополк може да се отнася за:

 Велики князе на Киевска Рус
 Святополк I (980-1019)
 Святополк II (1050-1113), също княз на Новгород
 Князе на Новгород
 Святополк I (1050-1113), също велик княз на Киевска Рус
 Святополк II (?-1154)